António de Sousa pode ser:
 Frei António de Sousa - da Ordem de São Domingos, Bispo de Viseu.
 António José Fernandes de Sousa - economista português.
 António de Sousa (poeta) - poeta português.

Desambiguação